Crișan ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Crișan (* 1980), rumänischer Tischtennisspieler
 Anton Crișan (1942–2012), rumänischer Eishockeyspieler und -trainer
 Cristian Dumitru Crișan (* 1981), rumänischer Geistlicher, Weihbischof in Făgăraș und Alba Iulia
 Gheorghe Crișan (1733–1785), Anführer des Bauernaufstands von 1784
 Traian Crișan (1918–1990), rumänischer Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche
 Vasile Crișan (* 1905), rumänischer Sportschütze
 Zoltan Crișan (1955–2003), rumänischer Fußballspieler

Crișan ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Crișan (Tulcea), Gemeinde im Kreis Tulcea
 Crișan (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Crișan (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara